A Year Without Rain puede referirse a:

 A Year Without Rain, segundo álbum de estudio de la banda estadounidense Selena Gomez & The Scene.
 «A Year Without Rain», una canción de la misma banda.
 «A Year Without Rain Tour», segunda gira de la misma banda.